Matematikai inga – matematikai inga: tömeg nélküli fonálra függesztett tömegpont
 Fizikai inga – egy tömegközéppontján kívüli pontban felfüggesztett merev test
 Inga, női név – női név, az Inge változata
 Inga-vízesés - vízesés a Kongói Demokratikus Köztársaságban a Kongó folyón
 Inga-vízerőművek - erőműrendszer a Kongó Inga-vízesésén.
Inga - a pillangósvirágúak (Fabaceae) egyik nemzetsége